Lil Cuete es un rapero chicano que ha grabado tres discos hasta ahora. Es miembro de la banda Varrio Norwalk One Ways.

Discografía 
 2003 There's Only One Way About It
 2004 The Unforgettable
 2005 Walk With Me
 2008 Still Walking 
 2010 The one and only 
 2011 Norwalk

Véase también 
 Chicano rap

Raperos de Estados Unidos